Ранчо лос Анхелес има више значења:

 Ранчо лос Анхелес (Дуранго), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Ранчо лос Анхелес (Тепеапулко), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Ранчо лос Анхелес (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо лос Анхелес (Хенерал Енрике Естрада), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо лос Анхелес (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо лос Анхелес, Лас Момијас (Херез), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ранчо лос Анхелес, Лос Витар (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику